Die Communauté de communes du Val Marnaysien ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes in den Départements Haute-Saône und Doubs in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 1. Januar 2014 gegründet und umfasst 45 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Marnay. Eine Besonderheit ist die Département-übergreifende Struktur der Mitgliedsgemeinden.

Historische Entwicklung 
Der im Jahr 2014 gegründete Gemeindeverband hatte zuletzt 30 Mitgliedsgemeinden. Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 wurde er auf weitere 15 Gemeinden aus den aufgelösten Verbänden Communauté de communes du Val de Pesmes und Communauté de communes du Val Saint-Vitois ausgedehnt.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Val Marnaysien
Val Marnaysien
Gegründet 2014